Урганчи́ () — топоним в Узбекистане. Может обозначать:
 Урганчи или Урганджи — кишлак в Кошрабадском районе Самаркандской области;
 Урганчи или Урганжи — название реки Бигляр в нижнем течении, на берегу которой расположен кишлак Урганчи.